Sezon 2022/2023 jest dla Sevilli FC 22. sezonem z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej Ligi Hiszpańskiej.
Zespół przygotowania do sezonu rozpoczął 15 czerwca. W tym sezonie wystąpi w Primera División, Copa del Rey i Lidze Mistrzów.

Zespół

Skład 

Źródło: 
Ostatnia aktualizacja: 2023.02.01.

Sztab 

Źródło: .
Ostatnia aktualizacja: 2022.02.23.

Nagrody

La Liga

Kolejka po kolejce

Wyniki spotkań 

 zwycięstwo  remis  porażka.Źródło: , 
Ostatnia aktualizacja: 2023.02.13.

Frekwencja 

Miejscem rozgrywania spotkań domowych jest Estadio Ramón Sánchez Pizjuán o pojemności 43883 krzesełek.

Copa del Rey 

Legenda:  awans  odpadnięcie.
Ostatnia aktualizacja: 2023.01.25.

Europejskie Puchary

Wyniki spotkań 

 zwycięstwo/awans  przegrana/odpadnięcie.
Ostatnia aktualizacja: 2022.11.03.

Wyniki spotkań 

 zwycięstwo/awans  przegrana/odpadnięcie.
Ostatnia aktualizacja: 2023.02.23.

Frekwencja

Statystyki

Bramki, kartki 

Źródło:  Ostatnia aktualizacja: 2023.02.08.

Minuty

Mecze towarzyskie 

Legenda:  zwycięstwo  remis  porażka.
Ostatnia aktualizacja: 2022.12.15.

Struktura Klubu

Zarząd i kierownictwo

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Sevilla FC w Kicker.de

Sevilla FC w poszczególnych sezonach
2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej